Marggraf ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Marggraf (* 1959), deutsche Autorin
 Andreas Sigismund Marggraf (1709–1782), deutscher Chemiker
 Eckhart Marggraf (* 1941), deutscher Religionspädagoge
 Erhard Marggraf (* 1925), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Georg Marggraf (1610–1644), deutscher Naturforscher
 Henning Christian Marggraf (1673?–1754), deutscher Apotheker
 Johann Marggraff (1830–1917), deutscher Architekt
 Max Marggraf (1891–1944), deutscher Gärtner und Autor 
 Paschasius Marggraf (1673–1739), deutscher Pfarrer und Superintendent

 Rainer Marggraf (* 1949), deutscher Umweltökonom und Hochschullehrer
 Sabrina Marggraf (* 1979), deutsche Journalistin und Fernsehmoderatorin
 Wolfgang Marggraf (* 1933), deutscher Musikwissenschaftler

Siehe auch: 
 Margraf 
 Marggraff
 Markgraf (Begriffsklärung)